Rosedale steht für:
 Rosedale Abbey, Tal in den nordenglischen North York Moors
 Rosedale Railway, 1929 stillgelegter Zweig der North Eastern Railway
 Rosedale (Toronto Subway), Station der Toronto Subway

Rosedale ist der Familienname folgender Personen:
 Philip Rosedale (* 1968), US-amerikanischer Unternehmer, Günder von Linden Lab, Second Life

Rosedale ist der Name folgender Ortschaften:

in Australien:
 Rosedale (New South Wales)
 Rosedale (Queensland)
 Rosedale (Victoria)

in Kanada:
 Rosedale (British Columbia)
 Rosedale (Alberta)
 Rosedale (Ontario)
 Rosedale (Toronto)

in Neuseeland:
 Rosedale (Neuseeland), Ort in der Nähe von Nelson im Tasman-Distrikt, Neuseeland

in Südafrika:
 Rosedale (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Rosedale (Alabama)
 Rosedale (Arkansas)
 Rosedale (Colorado)
 Rosedale (Florida)
 Rosedale (Georgia)
 Rosedale (Illinois)
 Rosedale (Indiana)
 Rosedale (Kalifornien)
 Rosedale (Louisiana)
 Rosedale (Maryland)
 Rosedale (Michigan)
 Rosedale (Mississippi)
 Rosedale (Nebraska)
 Rosedale (New Jersey)
 Rosedale (New York)
 Rosedale (Ohio)
 Rosedale (Oklahoma)
 Rosedale (Oregon)
 Rosedale (Pennsylvania)
 Rosedale (Tennessee)
 Rosedale (Texas)
 Rosedale (Utah)
 Rosedale (Virginia)
 Rosedale (Washington)
 Rosedale (West Virginia)
 Rosedale Acres (Texas)
 Rosedale Heights (Arizona)
 Rosedale Hills (Indiana)
 Rosedale Park (Maryland)
 Rosedale Village (New Jersey)